Олди:
 Олди, Генри Лайон — псевдоним украинских писателей-фантастов Дмитрия Громова и Олега Ладыженского.
 Олди — псевдоним Сергея Белоусова, лидера советской и российской регги-группы «Комитет охраны тепла».